Minsk peut désigner :
 Minsk, la capitale de la Biélorussie
 Mińsk Mazowiecki, ville de Pologne
 Minsk, un groupe de Metal américain
 le Minsk, un ancien porte-avions russe
 le groupe de Minsk, organisme créé dès 1992 par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour mettre fin par un traité à la guerre du Haut-Karabagh (sud-ouest de l'Azerbaïdjan)
 Minsk II est l'un des cinq traités signés à Minsk entre 1991 et 2015. Il met en place en Ukraine un plan de paix pour mettre fin à la guerre du Donbass.